Роструп — фамилия. Носители:

 Роструп, София (1857—1940) — датский энтомолог.
 Роструп, Эмиль (1831—1907) — датский ботаник.